Kōki Ishii ist der Name folgender Personen:

* Kōki Ishii (Politiker) (1940–2002), japanischer Politiker
 Kōki Ishii (Boxer) (* 1954), japanischer Boxer
 Kōki Ishii (Fußballspieler) (* 1995), japanischer Fußballspieler